Nicolae Dumitru se poate referi la:

Nume de familie 
 Nicolae Dumitru (n. 1940), politician român, primarul municipiului Galați din 2000 până în iunie 2012
 Nicolae Dumitru (1928 - 2005), fotbalist român
 Nicolae S. Dumitru, politician român, deputat în Parlamentul României în mandatul 1990 - 1992
 Nicolao Dumitru, atacant care evoluează în prezent la SSC Napoli.

Prenume 
 Dumitru Nicolae (traducător), traducător român, care a tradus mai ales din limba elenă, semnând traducerea mai multor volume de versuri ale unor poeți greci moderni împreună cu Ion Brad

Note

Vezi și 

 Dumitru
 Dumitra (dezambiguizare)
 Dumitru (nume de familie)
 Dumitreni (dezambiguizare)
 Dumitrești (dezambiguizare)
 Dumitrescu (nume de familie)

Prenume și nume de familie
 Dumitrache — caută „Dumitrache”
 Dumitrașcu — caută „Dumitrașcu”

Nume de familie
 Dumitraș — caută „Dumitraș”
 Dumitriu — caută „Dumitriu”
 Dumitrean — caută „Dumitrean”
 Dumitreasă — caută „Dumitreasă”
 Dumitreasa — caută „Dumitreasa”

Prenume
 Dmitri — caută „Dmitri”

Altele
 Dumitrița — caută „Dumitrița”
 Dumitrana — caută „Dumitrana”
 Râul Dumitrelul
 Listă de zile onomastice

 Nicolae
 Nico (prenume)
 Nicola (nume)
 Nicole (prenume)
 Nicolai (nume)
 Nicolaie (nume)
 Nicolas (nume)
 Nicolau (nume de familie)
 Nicolescu (nume de familie)
 Nicolaescu (nume de familie)
 Nicu (nume)
 Nicușor (prenume)
 Niculae (nume)
 Niculescu (nume de familie)
 Necula (nume de familie)
 Neculae (prenume)
 Neculai (nume)
 Neculce (nume)
 Nicolina (dezambiguizare)
 Nicolești (dezambiguizare)
 Nicolaevca (dezambiguizare)
 Nicula (dezambiguizare)
 Niculești (dezambiguizare)
 Nicolinț — caută „Nicolinț”
 Neculiță — caută „Neculiță”
 Nicoleni
 Niculițel
 Nicolaești
 Nicolscoe
</div>

Nume proprii
Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane